

Onomastica
Cirillo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Antonio Cirillo – canottiere italiano
Arturo Cirillo – attore e regista teatrale italiano
Bernardino Cirillo – scrittore, storico e religioso italiano
Bruno Cirillo – calciatore italiano
Ciro Cirillo – politico italiano
Domenico Cirillo – medico, entomologo e botanico italiano
Giuseppe Pasquale Cirillo - giurista, avvocato e letterato italiano
Lidia Cirillo – femminista e scrittrice italiana
Marcello Cirillo – cantante e conduttore televisivo italiano
Marco Flavio Cirillo – politico italiano
Mario Cirillo - politico italiano
Oscar Cirillo – calciatore e allenatore di calcio italiano
Salvatore Cirillo – compositore, pianista e arrangiatore italiano

Pagine correlate
Cirillo I (disambigua)
San Cirillo
Cirillo e Metodio (disambigua)